Agrupación Electoral de Trabajadores (AET) foren les sigles sota les que es va presentar l'Organització Revolucionària dels Treballadors (ORT) a les eleccions generals espanyoles de 1977, ja que encara era il·legal. Va assolir 77.575 vots (0,42%). A les eleccions generals espanyoles de 1979 l'ORT ja era legalitzada i es va poder presentar amb les seves pròpies sigles.

Referències 

Partits polítics d'extrema esquerra d'Espanya